Ига́рский прое́зд — улица на севере Москвы в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа. Находится между Кольской улицей и Тенистым проездом.

Происхождение названия 
Проезд назван по заполярному сибирскому городу Игарка в связи с расположением на северо-востоке Москвы. До 1964 года — улица Калинина в составе бывшего города Бабушкин.

Расположение 
Игарский проезд, как и в основном параллельный ему проезд Русанова, был проложен вдоль пути Бескудниковской железнодорожной ветки. Проходит с востока на запад: начинается от Кольской улицы как продолжение Радужной улицы, пересекает Ивовую улицу и соединяется с Тенистым проездом недалеко от поймы Яузы.

Учреждения и организации 
По нечётной стороне:
 № 7 — РОВД «Свиблово»;
 № 17 — Творческая Мастерская Ирины Бруй;
 № 19 — Суды Районные: Бутырский (Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северный), мировой судья Судебного участка No.158 района Бибирево;

По чётной стороне:
 № 2 — Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России; НПП «Спецэнергомеханика»;
 № 2, строение 1 — Центральный межведомственный институт управления; Издательство «Современный Университет»; Научно-проектный институт Мостов и других инженерных сооружений; ППП «Искусственные Сооружения».

Ссылки 
 Официальный сайт района Свиблово
 
 Схема улицы

Проезды Москвы